Mansikaiskari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mansikaiskari (ö, lat 60,62, long 21,18), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Mansikaiskari (ö, lat 60,71, long 21,34), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar